«Кровавая шутка» (Убийцы в клоунских масках) — кинофильм.
Один из первых фильмов с участием Джона Кэнди. Исполнительным продюсером был Стивен Стон, который позже участвовал в съёмках сериала Degrassi: The Next Generation.

Сюжет 
Четверо друзей надевают клоунские костюмы и похищают свою бывшую знакомую незадолго перед Хэллоуином. Но когда невинные шутки приводят к смерти, друзья понимают, что один из них замешан в убийствах.

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы Мартина Бёрка
Фильмы Канады 1976 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов о клоунах
Фильмы США 1976 года
Фильмы ужасов 1976 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов США